

Cinema 
One for the Road – film britannico del 2003

Musica 
One for the Road – album di Ronnie Lane del 1976
One for the Road – album dei The Kinks del 1980
One for the Road – album live degli April Wine del 1985
One for the Road – album live degli Ocean Colour Scene del 2004
One for the Road – singolo degli Arctic Monkeys del 2013
One for the Road – album di Devin the Dude del 2013

Teatro 
 One for the Road – opera teatrale.